Il doppio del Swedish Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karsten Braasch e Jens Knippschild erano i detentori del titolo, ma solo Braasch ha partecipato in coppia con Thomas Shimada.

Braasch e Shimada hanno perso nel 1º turno contro David Adams e Andrew Kratzmann.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 7–6 (8–6), 6–4 Paul Hanley e Michael Hill.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Paul Hanley /  Michael Hill (finale)
 David Adams /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 Lucas Arnold /  Guillermo Cañas (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2002
ATP Tour 2002